Haue steht für:

 die Hacke (Werkzeug)
 in der Holztrift: Langholz, siehe Müsel
 historische Bezeichnung für ein Mühleisen  

Haue, geographisch:
 Haue (Schalksmühle) Ortsteil von Schalksmühle, Deutschland 
 Haue (Winsen),  Siedlung an der Elbe, Deutschland

Siehe auch: 
 Hau
 Zunfthaus zur Haue
 Howe
 Prügel